Суперкубок Португалії з футболу 2022 () — 44-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 2022 року між чемпіоном і володарем кубка Португалії клубом Порту та фіналістом кубка Португалії Тондела.

Матч

Деталі

Посилання
 Матч на soccerway.com

2022
Португалія
2022 у португальському спорті